Nieuwe Markt (Den Haag), een plein in Den Haag
 Nieuwe Markt (Deventer), een plein in Deventer
 Nieuwe Markt (Groningen), een plein in Groningen
 Nieuwe Markt (Kampen), een plein in Kampen
 Nieuwe Markt (Roosendaal), een plein in Roosendaal
 Nieuwemarkt (Rotterdam), een plein in Rotterdam
 Woenselse Markt, een plein in Eindhoven dat vroeger de naam Nieuwe Markt droeg.